Palmieri může být:

 Cristoforo Palmieri (* 1939), albánský biskup
 Eddie Palmieri (* 1936), portorický klavírista
 Emerson Palmieri (* 1994), brazilsko–italský fotbalista 
 Kyle Palmieri (* 1991), americký lední hokejista
 Luigi Palmieri (1807–1896), italský meteorolog

Italská příjmení